Medhafushi kan verwijzen naar:
 Medhafushi (Haa Alif-atol), een eiland van het Haa Alif-atol, Maldiven
 Medhafushi (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven
 Medhafushi (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven
 Medhafushi (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven
 Medhafushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven